ГЖД:

Железные дороги:
Горьковская железная дорога
Грузинская железная дорога

Иные аббревиатуры:
ГЖД — гибридные жёсткие диски